HMS Campbeltown je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Campbeltown (I42) 
 HMS Campbeltown (F86)

Campbeltown